Hugendubel steht für:

 Hugendubel, deutsche Buchhandlung
 Hugendubel-Schirme, Stuttgart (1833–1999), ehemals drittgrößter Schirmhersteller in Deutschland

Hugendubel ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Hugendubel (1936–2005), deutscher Buchhändler
 Martin Maier-Hugendubel (1866–1954), Missionar in China und evangelischer Pfarrer in Flein
 Nina Hugendubel (* 1970), deutsche Buchhändlerin